Абай-Су ( — в переводе «водопад Абая») — водопад на левом притоке реки Башиль-Аузусу (верховье Чегема) в Кабардино-Балкарии, Россия. Высота составляет 78 метров. Высота непрерывного падения — 72 метра. Назван именем охотника Абая, известного своей меткостью. Одна из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии.

Расположение 
Водопад находится в хвойных лесах чегемского заповедника на высоте 2100 метров над уровнем моря. В приграничной зоне, в непосредственной близости от села Булунгу.

Легенда 
Существует легенда, что в этих местах, у водопада, прятался от своих преследователей лермонтовский Казбич.

См. также 
Чегемские водопады

Ссылки 
 

Водопады Кабардино-Балкарии
Бассейн Баксана
Водные объекты Чегемского района